Арва́ бинт Ха́рб ибн Ума́йя (), известная как У́мм Джами́ль () — жена Абу Лахаба ибн Абд аль-Мутталиба, дяди пророка Мухаммеда. Известна тем, что посвятила свою жизнь причинению вреда пророку Мухаммеду и отвлекала людей вокруг него.

Биография 
Умм Джамиль была сестрой Абу Суфьяна, который, фактически, был ли­де­ром мек­кан­цев. Наряду с мужем она занимала враждебную позицию по от­но­ше­нию к про­ро­ку Мухаммеду. Это выражалось в совершении ей действий, кото­рые наноси­ли вред посланнику Аллаха, приноси­ли ему страдания. Сооб­ща­ет­ся, что Умм Джа­миль приносила колючки и рассыпала их на пути Мухаммеда. По мне­нию неко­то­рых комментаторов Корана, Умм Джамиль в Аду будет нести бре­мя сво­их грехов, по­доб­но тому, как люди носят на спине связку дров, повесив для этого на шею ве­рёв­ку из пальмовых волокон. По другой версии, она будет собирать дрова для сво­его му­жа, при­вя­зав их к своей шее верёвкой из пальмовых волокон.

Примечания